Das Wilde Lexus Women’s Pro Circuit Event 2016 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Osprey (Florida). Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 27. März bis 3. April 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Osprey (Florida)